— 47-й император Японии, правивший с 7 сентября 758 по 6 ноября 764 года. Имя — О:и. Прозвание — Авадзи-хэйтэй.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тэмпё-ходзи

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Азии VIII века
 05